Џексон се може односити на:
 Џексон (Мисисипи), главни град америчке државе Мисисипи
 Џексон (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
 Џексон (Алабама), град у САД у држави Алабама
 Џексон (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Џексон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Џексон (Вајоминг), град је у америчкој савезној држави Вајоминг
 Џексон (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Џексон (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Џексон (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Џексон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Џексон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Џексон (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Џексон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Џексон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Џексон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Џексон (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 M36 Џексон, амерички ловац тенкова

Особе 
 Боби Џексон, амерички кошаркаш
 Махалија Џексон, америчка госпел певачица
 Фил Џексон, амерички кошаркаш и кошаркашки тренер
 Џеси Џексон, амерички политичар и свештеник
 Мајкл Џексон, амерички музичар
 Џенет Џексон, америчка певачица и глумица
 Гленда Џексон, британска глумица и политичарка
 Едвин Џексон, француски кошаркаш
 Ендру Џексон, амерички генерал и председник
 Питер Џексон, новозеландски редитељ
 Самјуел Л. Џексон, амерички глумац
 Стоунвол Џексон, амерички генерал